Алексе́й Евтуше́нко:
 Евтушенко, Алексей Анатольевич (род. 1957) — советский и российский поэт, журналист, писатель-фантаст, художник, карикатурист.
 Евтушенко, Алексей Евтихиевич (1923—1990) — полный кавалер ордена Славы.
 Евтушенко, Алексей Михайлович (1934—2000) — советский и российский тромбонист и дирижёр.